Cermegești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cermegești (Pesceana), Dorf im Kreis Vâlcea
 Cermegești (Lădești), Dorf im Kreis Vâlcea